Орловски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Орловски, Алиса (1903—1976) — надзирательница нескольких концлагерей нацистской Германии на территории оккупированной Польши.
 Орловски, Ежи Хенрик (более известен как Ури Орлев; род. 1931) — израильский прозаик, сценарист и переводчик.
 Орловски, Питер (Пётр Олегович Орловский; 1933—2010) — американский поэт. См. также